Levesque ist der Familienname folgender Personen:

 Annik Levesque (* 1979), kanadische Biathletin
 Chris Levesque (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Elyse Levesque (* 1985), kanadische Schauspielerin
 Hector Levesque (* 1951), kanadischer Informatiker
 Jacques G. Levesque († 2010), kanadischer Unternehmer und Filmproduzent
 Joanna Levesque (* 1990), US-amerikanische Pop-Sängerin, siehe JoJo
 Louis Lévesque (1908–1998), kanadischer Geistlicher, Erzbischof von Rimouski
 Louis Marie Levesque de Laferrière (1776–1834), General der Französischen Revolution und des Ersten Kaiserreichs
 Michel Levesque (1943–2010), US-amerikanischer Filmschaffender
 Paul Levesque (* 1969), US-amerikanischer Wrestler, siehe Triple H
 Pierre-Alexandre Levesque de La Ravalière (1697–1762), französischer Historiker, Romanist und Mediävist
 Pierre-Charles Levesque (1736–1812), französischer Historiker, Übersetzer und Hochschullehrer
 René Lévesque (1922–1987), kanadischer Reporter und 23. Premierminister der Regierung von Quèbec
 Suzanne Levesque (* 1983), US-amerikanische Künstlerin

Levesque bezeichnet:
 Levesque (Hunderasse), seltener französischer Jagdhund

Siehe auch:

 Leveque